Mefjell kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Griffiths, Antarktis, 
 Mefjell Mountain, berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar